Евгений Александрович Дергаев (род. 31 января 1988 года) — российский хоккеист с мячом, полузащитник сборной России и ХК «Водник» (Архангельск), заслуженный мастер спорта России (2016).

Биография 

Воспитанник архангельского хоккея с мячом. 
С 2006 года выступал за «Водник-2». В Первенстве России среди команд первой лиги провел 38 матчей, забил 41 мяч. 
За «Водник» дебютировал 21 ноября 2006 года во встрече с мурманским «АМНГР-Мурманом». 
Свой первый гол за «Водник» провел 29 декабря 2007 года в ворота красногорского «Зоркого». 
За главную команду провёл 422 игры в чемпионате России, где набрал по системе «гол плюс пас» 747 очков (548 + 199), за 116 игр в Кубке России — 166 очков (117 + 49). 
Дебют в сборной России состоялся 9 сентября 2012 года на турнире «Выходного дня» в шведском городе Венерсборг, сборная России сыграла вничью со сборной Швеции со счётом 2:2. 
Включён в заявку сборной России на чемпионат мира 2015 года, где стал победителем турнира (6 игр, 5 мячей). 
Мастер спорта России международного класса (Приказ министра спорта от 3 августа 2015 г. № 109-нг). 

На чемпионате мира 2016 года стал чемпионом во второй раз.
Заслуженный мастер спорта России (2016). 

В Кубке мира принимал участие в 5 турнирах (2007-2008, 2013-2014, 2019) - 14 игр, 4 мяча, 6 передач. 
В кубке Экс Те принимал участие в 2 турнирах (2018, 2019) - 10 игр, 13 мячей, 5 передач. 

600-й мяч забил в 448 игре 3 марта 2023 года, в выездной игре с командой Волга (8:5), на 59 минуте с 12 метрового.

Достижения 
Командные
 Чемпион мира — 2015, 2016, 2018, 2019. 
 Победитель Турнира четырёх наций — 2017, 2019. 
 Серебряный призёр чемпионата России — 2021/22. 
 Бронзовый призёр чемпионата России — 2019/20. 
 Финалист Кубка России — 2019, 2021. 
 Победитель турнира «ExTe Cupen» — 2018, 2019.  
 Финалист турнира «ExTe Cupen» — 2017   
 Финалист турнира «Kosa Euro Cup» — 2010 
 Бронзовый призёр Международного турнира на призы Правительства России — 2010 (в составе молодёжной сборной России) 
 Победитель финального турнира среди молодёжных команд — 2012 (в составе команды «Водник»-2) 
 Победитель первенства России среди юниоров - 2006. 
 Серебряный призёр первенства России среди старших юношей - 2005. 
Личные
 Включался в список 22 лучших игроков сезона — 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. 
 Лучший игрок сезона по опросу журнала «Русский хоккей» — 2020 
 Самый ценный игрок чемпионата России — 2021 
 «Пушечный удар» — приз газеты «Наша Сибскана» — 2020 
 Лучший бомбардир чемпионата России — 2021/22 (79 мячей)

Статистика выступлений в чемпионатах и Кубках России 

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 19 / 15 команд

  Чемпионат России                  Кубок России
  1.Кузбасс             = 54 мяча   1-2.Родина          = 19
  2.Волга               = 51        1-2.Старт           = 19
  3-4.Старт             = 46        3.Волга             = 16
  3-4.Уральский трубник = 46        4.Ак Барс-Динамо    = 13
  5-6.Родина            = 44(1)     5.Динамо М          = 10
  5-6.Ак Барс-Динамо    = 44        6-7.Строитель С     =  8  
  7.СКА-Нефтяник        = 38        6-7.Зоркий          =  8
  8.Сибсельмаш          = 37        8-9.Мурман          =  5
  9.Байкал-Энергия      = 36        8-9.Волга-2         =  5
 10.Динамо М            = 33       10-12.Волга          =  3
 11.Зоркий              = 31       10-12.Кузбасс        =  3
 12.Енисей              = 27       10-12.Байкал-Энергия =  3
 13.Мурман              = 22       13-14.Сибсельмаш     =  2
 14.Строитель С         = 21       13-14.СКА-Нефтяник   =  2
 15.Саяны               =  5       15.Енисей            =  1
 16.Локомотив Ор        =  4
 17-18.СКА-Свердловск   =  3
 17-18.ХК Боровичи      =  3
 19.Маяк                =  1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 121 играх    
по 2 мяча забивал в 85 играх     
по 3 мяча забивал в 45 играх     
по 4 мяча забивал в 20 играх      
по 5 мячей забивал в 6 играх      
по 6 мячей забивал в 2 играх      

Свои 548 мячей забросил в 279 играх, в 143 игре мячей не забивал.

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 33 играх 
по 2 мяча забивал в 14 играх 
по 3 мяча забивал в 4 играх 
по 4 мяча забивал в 7 играх 
по 5 мячей забивал в 2 играх 
по 6 мячей забивал в 1 игре 

Свои 117 мячей забросил в 61 игре, в 55 играх мячей не забивал.

В сборной 

Итого: 38 матчей / 38 мячей; 28 побед, 4 ничьих, 6 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на сайте ХК «Водник»
 Профиль на сайте bandysidan
 Евгений Дергаев: Меня все устраивает в "Воднике"! retro.bandynet.ru (9.06.10)

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Водник»